Rozgrywki Priemjer-Ligi w sezonie 2015/16 były 24. w historii rosyjskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Rozpoczęły się 17 lipca 2015 roku, a zakończyły się 21 maja 2016. W lidze wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z Pierwszej Dywizji – Krylia Sowietow i Anży. Tytuł mistrzowski zdobył klub , a królem strzelców został Fiodor Smołow z FK Krasnodar.

Drużyny

Tabela 

|}Zasady ustalania kolejności: 1. Punkty; 2. Liczba zwycięstw; 3. Mecze bezpośrednie

Liderzy:

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Baraże 

W nawiasach podano wyniki po 1. połowie

Zobacz też 
 Pierwyj diwizion (2015/2016) – rozgrywki na drugim poziomie ligowym
 Wtoroj diwizion (2015/2016) – rozgrywki na trzecim poziomie ligowym

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w Rosji
2016 w Rosji